Jüdisches Schulhaus steht für:
 Jüdisches Schulhaus (Diemeringen)
 Jüdisches Schulhaus (Mayen)
 Jüdisches Schulhaus (Thalmässing)